Lucius Volusius Saturninus (vor 25 n. Chr. – etwa 60 n. Chr.) war ein Senator und Pontifex aus der römischen Kaiserzeit des 1. Jahrhunderts n. Chr.

Sein Großvater Lucius Volusius Saturninus (um 60 v. Chr. – 20 n. Chr.) war als Homo novus 12 v. Chr. unter Kaiser Augustus zum Suffektkonsul aufgestiegen. Sein Vater Lucius Volusius Saturninus (38 v. Chr. – 56 n. Chr.) wurde 3 n. Chr. ebenfalls Suffektkonsul. Ihm zu Ehren wurden nach seinem Tod mehrere Statuen an öffentlichen Orten in Rom errichtet. Landsitz der Familie Volusii Saturnini war die Villa dei Volusii bei Lucus Feroniae.

Eine Inschrift auf dem Altar aus dem Grab der Volusii Saturnini belegt, dass Volusia Stratonice ihren eigenen Sohn L. Volusius Zosimus und als Amme (Nutrix) den späteren Pontifex L. Volusius Saturninus gestillt hat. In der Inschrift wird ihr Sohn als väterlicher Freund (Patruus) und Milchbruder (Collactius) des Lucius bezeichnet. Offenbar handelt es sich bei Volusia Stratonice um eine ehemalige Sklavin, die nun als Freigelassene den Gentilnamen Volusia ihrer ehemaligen Herren übernommen hat. Ihr Sohn trägt entsprechend den Vor- und Gentilnamen Lucius Volusius. Die Cognomen Stratonice und Zosimus dürften ihre früheren Sklavennamen gewesen sein.

Lucius Volusius Saturninus hatte einen Bruder, Quintus Volusius Saturninus (um 25 n. Chr. – nach 70 n. Chr.), der 56 v. Chr. zum Konsul ernannt wurde. Da Lucius den Namen des Vaters erhalten hatte, war er der ältere der beiden Brüder und wurde daher vor 25 n. Chr. geboren. Da Lucius im Gegensatz zu seinem jüngeren Bruder nicht Konsul wurde, kann man vermuten, dass Lucius bereits früh verstorben ist. Der frühestmögliche Zeitpunkt, zum Konsul ernannt zu werden, lag bei einem Alter von 32 bis 35 Jahren. 

Quintus Volusius Saturninus, der Bruder von Lucius, nannte seinen Sohn nicht wieder Quintus, wie es dem Brauch in vielen römischen Familien entsprochen hätte, sondern Lucius. Vermutlich ist dies darauf zurückzuführen, dass der Pontifex unverheiratet und ohne Nachkommen war und die Reihe der Erstgeborenen seit mehreren Generationen den Namen Lucius trug.

Stammbaum

Einzelnachweise

Literatur 
 Werner Eck: Die Familie der Volusii Saturnini in Neuen Inschriften aus Lucus Feroniae. In: Hermes. Bd. 100, Heft 3 (1972), S. 461–484.

Pontifex
Saturninus, Lucius Volusius
Geboren im 1. Jahrhundert
Gestorben im 1. Jahrhundert
Mann